Ston je općina u Hrvatskoj, a ima i sljedeće izvedene pojmove:

 Duba Stonska, naselje u općini Ston
 Mali Ston, naselje u općini Ston
 NK SOŠK Ston, nogometni klub iz Stona
 M/T Ston, Jadrolinijin trajekt
 Solana u Stonu
 Stonske zidine, fortifikacija između Stona i Malog Stona